Алеврия () — род грибов-аскомицетов семейства .

Название 
Научное название рода происходит от  — «пшеничная мука». Дано по мучнистому налёту на поверхности апотециев.

Биологическое описание 
Апотеции до 3—10 см в диаметре; сидячие; первоначально шаровидные, затем раскрывающиеся до чашевидных и блюдцевидных; с коротким корневидным основанием. Окраска обычно яркая; гимениальный слой красный или оранжевый, внешняя сторона более бледная, с мучнистым или хлопьевидным налётом.

Сумки цилиндрические; споры бесцветные, эллипсоидальные, с двумя каплями масла. Парафизы нитевидные, разветвлённые, заполнены красноватыми каплями масла.

Распространение и экология 
Распространён повсеместно. Представители рода отмечены на территории Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.

Сапрофиты, развиваются на почве. Предпочитают открытые места в лесах.

Таксономия 
Род включает от 7 до 10 видов, в числе которых:
 ;
 ;
 .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пиронемовые